FFK – Federazione calcistica di Curaçao (Federashon Futbol Korsou)
FFK – Federazione calcistica del Kosovo (Federata e Futbollit e Kosovës)